Турнир памяти Валерия Лобановского 2003 () — первый официальный турнир памяти советского и украинского футбольного тренера Валерия Лобановского, который прошёл в Киеве с 12 по 14 мая 2003 года. Турнир прошёл спустя ровно год после смерти тренера. Первым победителем среди клубов стало киевское «Динамо»

Структура и регламент 
В турнире приняли участие четыре клуба:
  Динамо (Киев)
  «Шахтёр» (Донецк)
  ЦСКА (Москва)
  Локомотив (Москва)

Турнир проводился по олимпийской системе: победители двух матчей выходили в финал, проигравшие играли матч за 3-е место. В случае ничьи после основного времени игрался овертайм, завершавшийся после первого же гола, в случае безголевого овертайма пробивались послематчевые пенальти.

Матчи

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
2 гола
  Диого Ринкон ( Динамо)

1 гол
  Артем Милевский ( Динамо)
  Элвер Рахимич ( ЦСКА)
  Йерко Леко ( Шахтёр)
  Брандау ( Шахтёр)
  Константин Ярошенко ( Динамо)
  Максим Шацких ( Динамо)

Ссылки 
 І Турнир памяти Валерия Лобановского на сайте ФФУ 
 Турнир памяти Валерия Лобановского 2003 на сайте статистики «Динамо»
 Кубок Лобановського вибороли вихованці Маестро 
 

Международные соревнования по футболу в Киеве
Май 2003 года
События 12 мая
События 13 мая
События 14 мая
Футбол на Украине в 2003 году